

Quadro de medalhas 

Tenis
Verao 1979